«Послы» (; 1533) — картина Ганса Гольбейна Младшего.

Гольбейн умело использовал различные атрибуты для характеристики модели. В замечательной картине «Послы» два богато одетых человека (французский посол в Лондоне Жан де Дентевиль и французский посланник в Венеции, епископ Жорж де Сельв) изображены перед высоким столом, загромождённым множеством предметов. Они намекают на их религиозные, интеллектуальные и художественные интересы. Самым странным в картине кажется некий вытянутый по форме предмет, помещённый на переднем плане. Если смотреть на него справа, с близкого расстояния, видно, что это череп.

Гольбейн в своей работе реализует образ двойного зрения — при «прямом» взгляде человека, погружённого в рутину бытовой жизни и не желающего иметь дело с трагической метафизикой земного бытия, смерть представляется иллюзорным пятном, на которое не стоит обращать внимания, — но при «особом» (подразумевается — правильном, глубоком) взгляде всё меняется с точностью до наоборот — смерть превращается в единственную реальность, а привычная жизнь на глазах искажается, лишается значения, приобретая характер фантома, иллюзии.

Ссылки 
 

Картины Ганса Гольбейна Младшего
Картины из собраний Лондонской национальной галереи
Мужские портреты XVI века
Человеческие черепа в искусстве